

Geografia 
 Kasumi – città della prefettura di Hyōgo, in Giappone
 Kasumigaseki (霞が関) – distretto di Tokyo

Onomastica 
 Kasumi – nome proprio di persona giapponese femminile

Personaggi immaginari 
 Kasumi – protagonista della serie Dead or Alive
 Kasumi – protagonista della serie Suikoden
 Kasumi – uno degli alias di Cassandra Cain, personaggio dei fumetti DC Comics
 Kasumi Tendo – personaggio del manga e anime Ranma ½
 Karen Kasumi – personaggio del manga e anime X
  – personaggio del mondo dei Pokémon
 Kasumi – spectrobe cucciolo di Spectrobes
 Kasumi - principessa sotto il controllo di Orochimaru ed è la leader del Mujenio
 Kasumi Yoshizawa- personaggio di Persona 5 (esclusivo della versione Royal)

Altro 
 KASUMI – cifrario a blocchi noto anche come A5/3
 Kasumi – cacciatorpediniere giapponese in servizio durante la seconda guerra mondiale